Frans Verhelst (né en 1954), homme politique belge flamand ;
 Jean-Thierry Verhelst (né en 1942), juriste et prêtre dans une église orthodoxe, militant social et écrivain belge ;
 Louis Verhelst (né en 1990), coureur cycliste belge ;
 Peter Verhelst (né en 1962), poète, romancier et dramaturge belge d'expression néerlandaise.